Казаки́ (каза́ки) — этносоциальные группы различного этногенеза. Кроме того:

Топоним

Белоруссия 
 Казаки — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Казаки — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Казаки — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Казаки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Казаки — хутор в Островецком районе Гродненской области.
 Казаки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Казаки — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Казаки — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Казаки — село в Елецком районе Липецкой области.
 Казаки — деревня в Октябрьском районе Пермского края.

Украина 
 Казаки — село в Золочевском районе Львовской области.
 Казаки — село в Червоноградском районе Львовской области.

В искусстве 

 «Казаки» — повесть Л. Н. Толстого.
 Её экранизации:
 «Казаки» — фильм режиссёра Владимира Барского, 1928.
 «Казаки» — фильм режиссёра Кларенса Брауна, 1928.
 «Казаки» — фильм режиссёра Василия Пронина, 1961.
 «Казаки» — украинская советская серия мультипликационных фильмов.
 «Казаки» (I cosacchi) — франко-итальянский фильм 1960 года.

 «Казаки» — серия компьютерных стратегий в реальном времени:
 Казаки: Европейские войны	
 Казаки: Последний довод королей	
 Казаки: Снова война	
 Казаки II: Наполеоновские войны	
 Казаки II: Битва за Европу
 Казаки 3

Прочее 
 Казаки́ — разновидность обуви.

См. также 

 Kazaky
 Казак
 Казаков
 Казаки-разбойники (значения)
 Казахи
 Казацкое
 Казачий
 Казачки
 Казачье
 Казачья
 Козак

Примечания